RMS „Queen Elizabeth” – brytyjski transatlantyk z 1938 roku
 RMS „Queen Elizabeth 2” – brytyjski transatlantyk z 1967 roku
 pancerniki typu Queen Elizabeth – typ brytyjskich pancerników z okresu I i II wojny światowej
 HMS „Queen Elizabeth” – jeden z okrętów tego typu
 lotniskowce typu Queen Elizabeth – typ współczesnych brytyjskich lotniskowców
 HMS „Queen Elizabeth” – jeden z okrętów tego typu

Zobacz też 
 Elżbieta I
 Elżbieta II
 Elżbieta, królowa matka